Красногорское — село в Исетском районе Тюменской области, входит в состав Солобоевского сельского поселения. 

В селе функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Расположение 
Расположено на правом берегу реки Исеть при впадении в неё протоки. На юге села проходит межрайонная дорога 71Н-1908 (Исетск — Упорово). 

Рядом находится археологический заповедник Ингальская долина. 

В нескольких километрах от села располагается Марьино ущелье. В котором есть растения, которых осталось так мало, что их занесли в Красную книгу. Одно из них — венерин башмачок, многолетнее растение, зацветающее лишь на 8–17-м году жизни.

Население

История 

В 1671 году был поставлен Красногорский острог.

Красногорское отмечено на карте С. У. Ремезова, датированное 1701 годом.

Примечания 

Населённые пункты Исетского района